Лоре́нсо () — іспанське ім'я та прізвище.

Прізвище 
 Вікторіано Лоренсо (; 1870?—1903) — національний герой Панами індіанського походження.
 Нестор Лоренсо (; 1966) — колишній аргентинський футболіст, захисник.
 Рут Лоренсо (; 1982) — іспанська співачка, автор пісень.
 Хорхе Лоренсо (; 1987) — іспанський мотогонщик.
 Хуан Карлос Лоренсо (; 1922–2001) — аргентинський футболіст, тренер.
 Марія Антонія Санчес Лоренсо (; 1977) — іспанська тенісистка.

Ім'я 
 Лоренсо Фернандес ( 1900–1973) — уругвайський футболіст, півзахисник.

Інше 
 Сан-Лоренсо (порт  — Святий Лаврентій) — назва багатьох топонімів в іспаномовних країнах.
 Лоренсо-Гейрес () — населений пункт сільського типу у західній частині Уругваю.
 Церква Сан Лоренсо (Алмансил) () — храм і шедевр барокового інтер'єру на півдні республіки Португалія.

Див. також 
 Лоренцо
 Лорензо
 Лоуренс

Іспанські імена
Іспанські прізвища